Сезон 1901/1902 был восьмым в истории Южной лиги. «Портсмут» впервые стал чемпионом Первого дивизиона. Ни один клуб Южной лиги не был приглашён на выборы в Футбольную лигу.

Первый дивизион 

Всего 16 команд приняли участие в чемпионате, в том числе 13 команд прошлого сезона и три новые команды.

Команда получившая повышение из Второго дивизиона:
 «Брентфорд»

Команды избранные из лиги Мидланда
 «Нортгемптон Таун»
 «Уэллингборо»

Второй дивизион 

В общей сложности девять команд приняли участие в чемпионате, включая 7 команд предыдущего сезона и две новых команды.

Вновь избранные команды:
 «Брайтон энд Хоув Альбион»
 «Уэст Хэмпстед»

Тестовые матчи 
В конце сезона тестовые матчи проходили между двумя последними клубами в Первом дивизионе и лучшими двумя клубами во Втором дивизионе. «Суиндон Таун» обыграл «Фулхэм» 3:0 и сохранил своё место в Первом дивизионе. Другой матч между «Брентфордом» и «Грейс Юнайтед» завершился вничью 1:1, но второй сезон подряд клубу «Грейс Юнайтед» отказали в повышении после отказа играть дополнительное время.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1901
Футбол в Англии в сезоне 1901/1902